Серравалле  () может означать:

 Серравалле — крупнейший город-коммуна в Сан-Марино
 Серравалле — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тичино, округ Бленио.

 См. также
 Серравалле-а-По — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Мантуя
 Серравалле-ди-Кьенти — коммуна в Италии, в регионе Марке, в провинции Мачерата
 Серравалле-Ланге — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео
 Серравалле-Сезия — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли
 Серравалле-Скривия — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия